Mongoliet deltog første gang i olympiske lege under Vinter-OL 1964 i Innsbruck og har siden deltaget i alle vinterlege undtaget Vinter-OL 1976 i Innsbruck. De deltog første gang i sommerlege under Sommer-OL 1964 i Tokyo og har siden deltaget i alle sommerlege undtaget Sommer-OL 1984 i Los Angeles, som de boykottede.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Mongoliets OL-statistik  på Sports-reference.com

Mongoliet ved sommer-OL
Mongoliet ved vinter-OL
OL